

Personnalités 

 Jacob Willekens (1564-1649), amiral et explorateur néerlandais ;
 Pieter Jan Willekens (1881-1971), prêtre jésuite, missionnaire et évêque en Indonésie ;
 Veerle Willekens (née en 1980), footballeuse belge.